

Sigle 
 Grand Lodge of England – Gran Loggia d'Inghilterra

Codici 
 GLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Gainsville, Texas (Stati Uniti d'America)
 gle – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua irlandese

Economia 
 GLE – simbolo Euronext di Société Générale

Automobilismo 
 Mercedes-Benz GLE – Automobile della Mercedes-Benz

Altro 
 GLE – targa automobilistica del Distretto di Lębork (Polonia)